Гран-при Сан-Марино 2000 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари, в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 9 апреля 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:26,523

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино